Список самых длинных мостов как над землёй, так и над водой. В список входят мосты длиной более 20 километров.

См. также 
 Список самых длинных мостов России

Примечания

Ссылки 

 Die größten Brücken der Welt / Portal zum Brückenbau (Самые длинные мосты в мире)

 10 of the world’s longest bridges of various types / CNN, 2017
 The 15 Longest Bridges In The World / Business Insider, 2011,

Сравнительные списки мостов